Fundulopanchax ist eine Gattung von Süßwasserfischen aus der Gruppe der Prachtkärpflinge in der Familie Nothobranchiidae. Der wissenschaftliche Name bezieht sich auf die vermeintliche Stellung zwischen den Gattungen Fundulus und Panchax (heute nicht mehr gültig), eine Auffassung, die inzwischen als überholt gilt.

Verbreitungsgebiet 
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich auf die Küstenebene Westafrikas von der Elfenbeinküste bis Äquatorial-Guinea.

Merkmale 
Fundulopanchax-Arten besitzen einen langgestreckten Körper und sind in den meisten Fällen äußerst farbenprächtig. Auf Höhe des Schwanzstiels sind sie höher als andere Prachtkärpflingsgattungen. Ihre Körperlänge liegt zwischen 2,5 und 13 cm. Die Rückenflosse ist länger als bei Aphyosemion und die Schwimmblase reicht nicht bis hinter den ersten Hämalbogen. Rund um den Schwanzflossenstiel besitzen Fundulopanchax-Arten 16 (Ausnahme Untergattung Paludopanchax) oder mehr Schuppen. Ihre Otolithen zeigen eine einzigartige Morphologie. Die Rückenflosse wird von 14 oder mehr Flossenstrahlen gestützt (Ausnahme Untergattung Pauciradius).

Systematik 
Fundulopanchax galt ursprünglich als Untergattung von Aphyosemion und wurde 1981 von Parentin in den Gattungsrang erhoben und die Untergattungen Gularopanchax, Paludopanchax und Paraphyosemion in Fundulopanchax integriert. Die Monophylie der Gattung ist durch molekulargenetische Untersuchungen bestätigt worden.

Arten 
Die Gattung Fundulopanchax umfasst folgende 28 Arten:
 Untergattung Fundulopanchax s.s. , 1924 
 Fundulopanchax sjostedti (, 1895) (Blauer Prachtkärpfling)
 Untergattung Gularopanchax , 1977   
 Fundulopanchax amieti (, 1976) (Amiets Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax avichang  & , 2001
 Fundulopanchax deltaensis (, 1976)
 Fundulopanchax fallax (, 1935) (Kribi-Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax gularis (, 1902)
 Fundulopanchax kribianus (, 1975)
 Fundulopanchax schwoiseri ( & , 1974)
 Untergattung Paludopanchax , 1977
 Fundulopanchax arnoldi (, 1908) (Arnolds Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax filamentosus , 1933 (Fadenprachtkärpfling)
 Fundulopanchax robertsoni ( & , 1974) (Robertsons Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax rubrolabialis (, 1973) (Rotmaul-Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax walkeri (, 1911) (Walkers Prachtkärpfling)
 Untergattung Paraphyosemion , 1977
 Fundulopanchax cinnamomeus (, 1963) (Zimt-Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax gardneri (, 1911) (Gardners Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax gresensi , 2003
 Fundulopanchax intermittens (, 1974)
 Fundulopanchax kamdemi , ,  & , 2007
 Fundulopanchax mirabilis (, 1970) (Lasur-Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax moensis (, 1970)
 Fundulopanchax ndianus (, 1968) (Ndian-Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax puerzli ( & , 1974)
 Fundulopanchax spoorenbergi (, 1976)
 Fundulopanchax traudeae (, 1971)
 Untergattung Pauciradius  & , 2005 
 Fundulopanchax marmoratus (, 1973) (Marmorierter Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax oeseri (, 1928) (Oesers Prachtkärpfling)
 Fundulopanchax scheeli (, 1970) (Scheels Prachtkärpfling)
 incertae sedis
 Fundulopanchax powelli  & , 1994

Literatur 
 Melanie L. J. Stiassny, Guy G. Teugels, Carl D. Hopkins: The Fresh and Brackish Water Fishes of Lower Guinea, West-Central Africa. Band 2. Muséum national d’histoire naturelle / Musée royal de l’Afrique Centrale, Paris / Tervuren 2007, ISBN 978-9-0747-5221-3 (PDF; 11,3 MB).
 Werner Neumann: Fundulopanchax. In: Claus Schaefer, Torsten Schröer (Hrsg.): Das große Lexikon der Aquaristik. Eugen Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-7497-9, S. 383–386.

Weblinks

Einzelnachweise 

Zahnkärpflinge
Cyprinodontiformes